Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Steve Darcis che ha battuto in finale Werner Eschauer 6-1, 7-6(1).

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Michail Južnyj (semifinali)
  Carlos Moyá (quarti)
  Filippo Volandri (secondo turno)

 Agustín Calleri (primo turno) 
 Dominik Hrbatý (primo turno) 
 Nicolás Almagro (primo turno) 
 Marc Gicquel (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 2007
ATP Tour 2007